Хайлу — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

Известные носители 
 Алемцехай Хайлу — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Ашенафи Хайлу — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Джеремью Хайлу — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Месерет Хайлу — эфиопская бегунья на длинные дистанции.
 Месфин Хайлу — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Соломон Хайлу — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Шуме Хайлу — эфиопский бегун на длинные дистанции.